Alexander Velzeboer (geb. 1977) - Nederlands voormalig shorttracker
Mark Velzeboer (geb. 1968) - Nederlands voormalig shorttracker
Michelle Velzeboer (geb. 2003) - Nederlands shorttrackster
Monique Velzeboer (geb. 1969) - Nederlands fotografe en voormalig shorttrackster
Simone Velzeboer (geb. 1967) - Nederlands voormalig shorttrackster
Xandra Velzeboer (geb. 2001) - Nederlands shorttrackster